Riouwstraat (Amsterdam)
 Riouwstraat (Den Haag)
 Riouwstraat (Haarlem)
 Riouwstraat (Wormerveer)